

Колдстрім — місто, штат Кентуккі
 Колдстрім — переписна місцевість, штат Огайо